В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Гелена Сукова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6-2, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Пем Шрайвер (фінал)
 Гелена Сукова (переможниця)
 Габріела Сабатіні (3-тє коло)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (2-ге коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (чвертьфінал)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Стефані Реге (2-ге коло)

 Андреа Темешварі (3-тє коло)
 Террі Фелпс (3-тє коло)
 Беверлі Бовіс-Гекні (1-ше коло)
 Відсутня
 Раффаелла Реджі-Конкато (чвертьфінал)
 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)